Таримбаро има више значења:

 Општина Таримбаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Таримбаро (Таримбаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику